Влади́мир Алекса́ндрович Анто́нов () — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 94-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.

Герой Советского Союза (), капитан.

Биография

Происхождение 
Родился 14 декабря 1922 года в деревне Борнуково ныне Пильнинского района Нижегородской области в семье крестьянина. Русский.  Окончил семь классов неполной средней школы в селе Порецком Чувашской АССР. Два года учился в Сережинском лесном техникуме в селе Чернуха Арзамасского района Горьковской области, позднее Алатырском лесном техникуме (Алатырь, Чувашская АССР). Окончил Алатырский аэроклуб.

Военная служба 
В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В 1942 году окончил Оренбургскую военно-авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Боевое крещение получил в небе Сталинграда в декабре 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

К июню 1944 года командир эскадрильи 94-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии лейтенант В. А. Антонов совершил 150 успешных боевых вылетов на штурмовку укреплений, скоплений живой силы и техники противника. Лично сбил два вражеских самолёта.

Точными ударами он уничтожил большое количество вражеских танков, автомашин, пушек и другой военной техники. Немало разрушил мостов и переправ, железнодорожных путей и станций. В результате его штурмовок фашисты не досчитались в своих рядах в общей сложности батальона солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Владимиру Александровичу Антонову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4283).

Всего за годы войны командир авиационной эскадрильи капитан В. А. Антонов совершил 225 боевых вылетов на штурмовку и разведку войск противника.

В 1946 году капитан В. А. Антонов по состоянию здоровья уволился в запас и стал лётчиком санитарной авиации. В 1950 году окончил школу высшей лётной подготовки и стал командиром корабля транспортной авиации. Более миллиона километров налетал он на внутрисоюзных и международных трассах.

Жил во Львове. Скончался 14 сентября 1961 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Два ордена Красного Знамени
 Орден Александра Невского
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Медали

Память 

 Похоронен в городе Львов на Лычаковском кладбище.

Примечания

Литература 
 
 Чувашская энциклопедия

Ссылки 
  

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Лычаковском кладбище